Нетмониторинг () — поиск базовых станций операторов сотовой связи и регистрация их технических параметров. Является хобби, родственным таким развлечениям, как «охота на лис» или геокэшинг.

Инструментом для фиксации технических данных сети является нетмонитор — чаще всего специальная функция обычного (не специализированного) сотового телефона, недоступная в обычном режиме.

Целью нетмониторинга является создание и поддержание в актуальном состоянии баз данных информации о БС сотовых операторов.

В России в связи с наиболее широким распространением сотовых сетей стандарта GSM популярен нетмониторинг именно этого стандарта, хотя есть успешные попытки мониторить сети и других стандартов, например, сеть Скай Линк стандарта IMT-MC-450.

Некоторые базовые понятия сотовых сетей стандарта GSM 

Ниже приводятся определения основных понятий, применяемых в нетмониторинге. Они могут несколько отличаться от понятий, применяемых профессионалами в области строительства и обслуживания сотовых сетей.

Базовая станция, БС — совокупность оборудования одного оператора, установленного на одной площадке (вышке, здании) и предназначенного для непосредственной связи сети с мобильными терминалами абонентов. Именно она является основной целью поиска нетмониторщиков.

Опознать БС можно по установленным на радиомачтах, крышах зданий, трубах котельных и заводов характерным антеннам, которые чаще всего имеют вид вертикальных белых параллелепипедов. Каждая БС имеет несколько секторов, работающих на разных частотах и антенны которых направлены в разные стороны.
Обычно все сектора одной БС имеют Cell ID, отличающийся только последней цифрой (в десятичном исчислении). Однако есть и исключения, например — ЭлайнGSM респ. Марий Эл, в котором БС, стоящие на одном здании, но работающие в разных диапазонах (900 и 1800) имеют совершенно разные номера). Таким образом, зная Cell ID одного сектора БС, можно опознать другие её сектора.

Сектор БС — структурно-функциональная единица БС. Он представляет собой совокупность приёмопередатчиков, которые излучают сигнал через одну антенну. Один из этих каналов является контрольным (по нему передаётся основная часть служебной информации, именно его номер показывается в нетмониторе), другие — трафиковыми, то есть используются в основном для передачи разговоров.

 MCC, Mobile Country Code — код страны, в которой находится БС. Для России он равен 250, Украины — 255, Беларуси — 257, Казахстана — 401;
 MNC, Mobile Network Code — код сотовой сети. Например, МТС имеет код 01, МегаФон — 02, НСС — 03, СМАРТС — 07, Билайн — 99, Теле2 — 20 и т. д.;
 LAC, Local Area Code — код локальной зоны. Локальная зона — это совокупность БС, которые обслуживаются одним BSC — контроллером базовых станций. Во временном регистре оператора содержится информация о том, в какой именно Local Area находится каждый его абонент или роумер, пришедший от другого оператора. При вызове этого абонента пейджинговый сигнал вызова посылается на контрольных каналах всех секторов всех БС этой LA. И если телефон не пропал из сети или не был отключён, то он этот сигнал слышит и на него откликается. Когда телефон переходит в другую LA, он «отмечается» в ней. Так же телефон периодически «отмечается», и находясь в одной LA, как бы подтверждая, что он никуда не делся. Период такого отмечаения зависит от установок таймера оператора и равен от 6 до 24 часов. При смене сектора или БС каждый раз телефон ничего в сеть не посылает.
 Cell ID, CID, CI — «идентификатор соты». Это параметр, который присваивается оператором каждому сектору каждой БС, и служит для его идентификации. Он обязательно передаётся на контрольном канале этого сектора и отображается почти в любом нетмониторе. Состоит из двух байтов. В нетмониторах может отображаться в десятичном и в шестнадцатеричном исчислениях. Поэтому для удобства в таблице с данными мы пишем и в том, и в другом виде. В десятичном виде из него можно выделить номер БС и номер сектора (чаще всего последняя цифра, но у СМАРТСа в Йошкар-Оле две последние цифры).
 Номер БС — общепринятым в нетмониторинге является указание БС по той части её Cell ID, которая не меняется от сектора к сектору. То есть если Cell ID сектора 18052, то её номер — 1805.
 Номер канала, channel number, CH — номер радиоканала, который используется в данном секторе как контрольный (то есть не только для осуществления связи, но и для передачи служебной информации), именно его и прослушивает телефон в режиме ожидания. В GSM используются 124 канала в диапазоне 900 МГц (номера 1—124), 317 канала в диапазоне 1800 МГц (т. н. DCS, номера 512—885) и 50 каналов «расширенного» диапазона GSM (т. н. E-GSM, номера 975—1023 и 0). (Надо заметить, что в нетмониторах старых моделей Siemens нумерация каналов проводится слегка по-другому.) Радиоканалы распределены между операторами согласно выданным лицензиям, причём некоторые каналы могут иметь статус ограниченного использования, что запрещает использование таких полос частот на открытых территориях. Например, из диапазона E-GSM сейчас доступна лишь 1/5, а остальная часть до сих пор используется в военной авиации. В каждом субъекте РФ распределение своё.
 Timing Advance, TA — параметр компенсации времени прохождения сигнала от телефона до БС. Фактически означает расстояние до БС. Чтобы получить это расстояние, надо умножить значение TA на 547 метров. Актуальное состояние поддерживается только во время разговора, при сигнализации также обновляется, но может иметь некоторую погрешность.
 RxLev, уровень сигнала — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник телефона. Измеряется в «децибеллах к милливатту» (dBm). Рассчитывается по формуле RxLev = 10lg Rx(мВт)/1 мВт. Так как мощность принимаемого сигнала значительно меньше 1 мВт, получившеся значение отрицательно. Причём чем оно численно меньше, тем сигнал хуже. В сотовых сетях стандарта GSM мощность принимаемого сигнала колеблется в пределах примерно −35 dBm — −111 dBm.
 C1 — критерий «запаса мощности». Рассчитывается путём вычитания минимального уровня сигнала из принимаемого уровня (С1 = RxLevel — RxLevelMin).
 C2 — критерий перевыбора соты. C2 = C1 + Cell_Reselection_Offset — Temporary_Offset. Предпочтение отдается каналу с неотрицательным значением C1 и максимальным значением C2.

Методика нетмониторинга 
Обнаружив неизвестную БС, нетмониторщик идёт в сторону увеличения уровня сигнала, при этом внимательно оглядывая крыши зданий и другие подходящие для размещения антенн места. Обнаружив антенны, мониторщик старается понять, принадлежат ли они той БС, которую он ищет. Это можно сделать по ряду признаков (в том числе и по особенностям строительства БС у разных операторов), но основными и наиболее достоверными признаками являются следующие:
 Высокий уровень сигнала под данной БС (-45 — −60 dBm);
 Маленькие значения TA (0-1);
 Закономерная смена секторов именно этой БС при обходе вокруг неё.

Дополнительная информация:

Список частот и каналов стандарта GSM-900

Список частот каналов стандарта GSM-1800 (DCS-1800)

См. также 
 Сотовая связь
 GSM

Сотовая связь